L'Estimat de Fontanet és un indret del terme municipal d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà.

Es tracta d'uns antics camps de conreu, actualment en part convertits en bosc, situats a ponent de la masia, ara en ruïnes, de Casa Fontanet. És al nord dels Camps de Casa Fontanet i a ponent de l'Alzinera de Fontanet.

Etimologia 
El terme estimat indica uns camps de conreu allunyats de la resta de camps d'un determinat propietari, principalment dedicats a un conreu diferent, específic. La segona part del topònim, Fontanet indica el nom del propietari o parcer d'aquests camps.

Enllaços externs 
 L'Estimat de Fontanet en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Fontanet